Piljenice je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lipovljani, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 429 stanovnika te 142 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji